Green Bay pode referir-se-a:

 Green Bay (Wisconsin) - cidade localizada no estado norte-americano de Wisconsin.
 Green Bay Packers - time de futebol americano da cidade de Green Bay.

Desambiguação